Кози — див. Козел
 «Кози» — фільм 2012 року режисера Крістофера Ніла

Кози — назва села Сонячна Долина Судацької міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року

Населені пункти та їхні частини
 Кози — гміна в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Кози — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кози — село в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Кози — село в гміні Кози Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кози — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Кози — частина села Домброва-Велика в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кози — частина села Поромбка в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки